1987 Голяма награда на Италия е 38-ото за Голямата награда на Италия и 11-и кръг от сезон 1987 във Формула 1, провежда се на 6 септември 1987 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия